Дублёр (, ):

 Дублёр — второй исполнитель роли, играющий обычно в очередь с первым исполнителем.
 Дублёр — актёр озвучивания, дублирующий роль.
 Дублёр — каскадёр.

Фильмы 
 «Дублёр» () — французская драма 2000 года режиссёра Роша Стефаника, в ролях Доминик Блан и Рошди Зем.
 «Дублёр» () — американский боевик 2000 года режиссёра Сэма Фёрстенберга, в главных ролях Эрик Робертс, Ice-T и Майкл Мэдсен.
 «Дублёр» () — французская комедия 2006 года режиссёра Франсиса Вебера, в главных ролях Гад Эльмалех, Алис Тальони и Даниэль Отёй.
 «Дублёр» — российская комедия 2013 года с Александром Реввой в главной роли.

См. также 
 Дублёры
 Дублёрша